Noirot ist der Nachname von 

 Abbé Noirot, konservativer katholischer Geistlicher
 Benjamin Noirot, französischer Rugby-Spieler
 Charles Noirot (1922–2010), Entomologe
 Olivier Noirot, französischer Leichtathlet